Seznam polkov z zaporedno številko 12.

Seznam 
 Pehotni
 12. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 12. pehotni polk (Wehrmacht)
 12. strelski polk (ZSSR)
 12. strelski polk (Wehrmacht)
 12. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 12. grenadirski polk (Wehrmacht)
 12. Reiter polk (Wehrmacht)
 12. grenadirski polk »Oberrhein«
 12. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 12. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 12. tankovski polk (Wehrmacht)
 12. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 12. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 12. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 12. artilerijski polk (Wehrmacht)
 12. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 12. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi